Мервский уезд (до 1890 — Мервский округ) — административная единица в составе Закаспийской области, Туркменской области и Туркменской ССР, существовавшая в 1884—1925 годах. Центр — город Мерв.

История и административное деление 
Мервский округ в составе Закаспийской (с 1921 — Туркменской) области был образован в 1884 на новоприсоединённых к России территориях. В 1890 году округ был преобразован в Мервский уезд и разделён на 3 приставства: Иолотанское, Пендинское и Серахское. В 1891 году Серахское приставство было передано в Тедженский уезд. В 1917 году приставства стали именоваться участковыми комиссариатствами. В конце того же года к уезду было присоединено Мургабское имение (принадлежавшее до этого императору) в качестве Байрам-Алинского участкового комиссариатства.

В 1919 году участковые комиссариатства были упразднены. В Мервском уезде образовано 6 районов:
 Байрам-Алийский (центр — Байрам-Али)
 Иолотанский (центр — Иолотань)
 Кушкинский (центр — Кушка)
 Отамышский (центр — г. Мерв)
 Тахта-Базарский (Пендинский) — (центр — Тахта-Базар)
 Тохтамышский

В апреле 1920 районы были преобразованы в волости. С августа по октябрь 1920 года в составе Мервского уезда временно выделялся Кушкинский район, объединявший Кушкинскую и Тахта-Базарскую волости. В октябре 1922 года упразднена Кушкинская волость.

В октябре 1924 года Мервский уезд был включён в состав Туркменской ССР, а в декабре того же года стал частью Мервского округа. В январе 1925 года уезд был упразднён, а на его территории созданы районы.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 119,3 тыс. чел. В том числе туркмены — 88,0 %; русские — 4,5 %; татары — 1,5 %; украинцы — 1,3 %. В уездном городе Мерве проживало 8533 чел.

Примечания 

Уезды Закаспийской области